

Plaatsen

Engeland 
 West Park (Darlington), wijk van Darlington
 West Park (Hartlepool), plaats nabij Hartlepool in County Durham
 West Park (Leeds), voorstad van Leeds

Verenigde Staten 
 West Park (Californië), plaats in de staat Californië
 West Park (Florida), plaats in de staat Florida
 West Park (New York), plaats in de staat New York

Overig
 West Park (voetbalclub), een voormalige voetbalclub uit België